Taubenfeldgraben ist ein Gewässername:

 Taubenfeldgraben (Scheine) – zwei Zuflüsse der Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) bei Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern; flussabwärts:
 Oberer Taubenfeldgraben, von rechts gegenüber dem Ortskern
 Unterer Taubenfeldgraben, von rechts in Scheinfeld
 Mittlerer Taubenfeldgraben, rechter Zufluss des Oberen Taubenfeldgrabens am oberen Ortsrand von Scheinfeld